Ел Соноренсе има више значења:

 Ел Соноренсе (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Соноренсе (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику